Paul Phoenix es un personaje ficticio estadounidense de la serie de videojuegos de lucha Tekken. Es considerado uno de los luchadores clásicos de la saga, debido a que ha aparecido en todas las entregas de Tekken junto con Nina, King, Kuma y Heihachi.

Historia

Tekken 
Paul Phoenix es un motero apasionado de la pelea y las artes marciales, cuyo mayor propósito es demostrar que nadie le puede igualar en combate. Ha demostrado siempre ser el mejor en cuestión de peleas, cediendo únicamente un empate ante Kazuya Mishima, quien él considera que es su máximo rival.

Al convocarse un torneo llamado el Rey del Puño de Acero, Paul se inscribe, sabiendo que solo una persona se interpone en su objetivo de ser el mejor luchador del mundo: Kazuya Mishima.

Paul demostró durante el torneo lo capacitado que estaba, derrotando a cada rival que se le ponía en el camino, incluyendo un duro combate contra el oso Kuma. En la batalla que tanto ansiaba, Paul y Kazuya lucharon durante horas, pero finalmente la victoria fue para el segundo.

Tekken 2 
Tras ser derrotado por Kazuya, Paul regresó a Nueva York, trabajando como matón a sueldo en el Bronx. Su carácter impetuoso y su pasión por la lucha le llevaron a múltiples enfrentamientos, todos ganados por Paul. Incluso se dedicó a viajar por todo Estados Unidos, con el único fin de hallar enemigos fuertes. Cuando se convocó el II Torneo del Rey del Puño de Acero, Paul creía estar listo para volver a afrontar el desafío.

Paul volvió a demostrarse intratable en el torneo, llegando a la gran final contra Kazuya Mishima, pero mientras acudía al combate final, un accidente en su motocicleta le privó de llegar a tiempo, siendo descalificado.

Tekken 3 
Pese a no poder ganar el pasado torneo por causas ajenas, Paul se convirtió en un luchador afamado en el mundo entero. Montó su propio dōjō y se convirtió en un ídolo para los niños y en un modelo a imitar para los jóvenes luchadores.

20 años después del último Torneo del Rey del Puño de Acero, se convocó un nuevo torneo. Pese a tener casi 50 años, Paul aún creía hallarse listo para volver a intentar ganarlo.

Tekken 4 
Nadie pudo ganar a Paul en el III Torneo del Rey del Puño de Acero, ni siquiera el todopoderoso Ogre. Creyendo que había ganado el torneo, Paul se marchó. Sin embargo, Ogre había revelado su verdadera forma, True Ogre, el cual había sido derrotado por Jin Kazama, el proclamado como ganador del torneo. Paul comenzó a afirmar que él era el auténtico ganador del pasado torneo, pero muy pocos le creyeron, y los que lo hicieron, acabaron cansándose de su actitud.

Caído en desgracia, Paul tuvo que cerrar su dōjō y pronto quedó en la bancarrota. Cierto día, observó que se anunciaba el IV Torneo del Rey del Puño de Acero. Deseando demostrar quién era el auténtico campeón, Paul se inscribió.

Tekken 5 
Paul se había inscrito en el pasado torneo para reivindicarse, y para terminar su desafío incompleto con Kazuya Mishima. Sin embargo, antes de hacer nada de eso, tenía que superar un obstáculo antes: Kuma. Paul bajó la guardia, y Kuma resultó ser más duro de lo que él creía, siendo derrotado.

Furioso por su derrota, Paul decidió someterse a un entrenamiento más duro todavía, con el fin de recuperar aquello que había perdido y que le había permitido superar a todos sus rivales en los tres primeros torneos. Dos meses después, se anunciaba el V Torneo del Rey del Puño de Acero.

En el torneo, Paul tuvo su revancha contra el oso Kuma. El combate fue duro, pero Paul consiguió salir vencedor. Debido a que quedó exhausto, no pudo seguir compitiendo en el torneo.

Tekken 6 
De vuelta a casa, Paul seguía en bancarrota y las deudas empezaban a acumularse. Paul quiso volver a montar un dōjō, pero las guerras globales provocadas por la Mishima Zaibatsu hacía que pocos jóvenes se quisieran unir a él. Poco después se anunciaba el VI Torneo del Rey del Puño de Acero, y Paul creyó que ahí se hallaba la solución a sus problemas económicos. Junto a su viejo amigo Marshall Law y un boxeador llamado Steve Fox, decidieron trazar un plan para conseguir el dinero del premio.

Tekken 7 
Cuando Paul Phoenix, el chico dorado del mundo de las artes marciales, sube al ring, se puede sentir la emoción del público. Pero esta vez, cuando el nombre de su oponente suena por los altavoces de la arena, sólo podía rascarse la cabeza ante la incredulidad. Era Kuma... ¡otra vez!

Sin embargo, Kuma no se veía por ninguna parte. Se corrió la voz de que el oso había abandonado el torneo. El anfitrión del ring informó a los espectadores de un cambio de último minuto en la pelea. Aliviado, Paul espera la entrada de un oponente humano a quien ha esperado por mucho tiempo...

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Personajes de Tekken
Personajes masculinos en videojuegos
Estadounidenses ficticios
Judokas ficticios
Practicantes de artes marciales mixtas ficticios